Latisha Chan e Martina Hingis erano le detentrici del titolo, ma la Hingis si è ritirata al termine del 2017, mentre la Chan ha fatto coppia con Bethanie Mattek-Sands, perdendo al primo turno contro Svetlana Kuznecova e Karolína Plíšková.

In finale Ashleigh Barty e Demi Schuurs hanno sconfitto Andrea Sestini Hlaváčková e Barbora Strýcová con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (ritirate)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (finale)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (quarti di finale)

 Latisha Chan /  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)
 Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (primo turno)
 Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (primo turno)
 Ashleigh Barty /  Demi Schuurs (campionesse)

Alternate 
  Johanna Konta /  Zhang Shuai (secondo turno, ritirate)

Wildcard 

  Deborah Chiesa /  Alice Matteucci (primo turno)
  Sara Errani /  Martina Trevisan (secondo turno)

 Ol'ha Savčuk /  Elina Svitolina (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2018